Ли́вингстон-ко́лледж () — один из колледжей Ратгерского университета в 1969—2007 годах. Кампус колледжа располагался в городе Пискатавэй, Нью-Джерси. В 2007 году на базе Ливингстон-колледжа и трёх других гуманитарных колледжей Ратгерского университета была создана Школа искусств и наук.

Ливингстон-колледж был основан в 1969 году, став первым колледжем с совместным обучением в Ратгерском университете. Колледж был назван в честь Уильяма Ливингстона, первого послеколониального губернатора штата Нью-Джерси. Колледж был создан в ответ на социально-политические изменения в США в 1960-е годы. В Ливингстон-колледже были открыты новые для Ратгерского университета кафедры журнализма, урбанистических исследований и городского планирования.

Выпускники 
 Эвери Брукс (1973) — актёр.
 Майкл Духайм (1995) — координатор президентской кампании Джона Маккейна.
 Эдди Джордан (1977) — баскетболист, тренер «Филадельфия Севенти Сиксерс».
 Маханидхи Свами (1975) — кришнаитский гуру.
 Фил Селлерс (1976) — баскетболист, выступавший за «Детройт Пистонс».
 Гарри Суэйн (1990) — игрок в американский футбол.
 Марк Хелиас (1974) — джаз-музыкант.

Ссылки 
 Merging Rutgers and Livingston Colleges
 Livingston Legacy
 History of the College
 Experiment Perilous: The First Year of Livingston College of Rutgers University, 1969—1970, Irving Louis Horowitz, Urban Education (1980)

Ратгерский университет